Самозаймання
 Самозаймання вугілля
 Самозаймання горючих сумішей
 Самозаймання фрезерного торфу
 Самозаймання нафти
 Самозаймання і гасіння териконів